Калле — многозначный термин.

 Калле — река в Германии.

Фамилия 
 Калле, Антуан-Франсуа (1741—1823) — французский художник.
 Калле, Жан-Франсуа (1744—1798) — французский математик.
 Калле, Мария Луиса (род. 1968) — колумбийская велогонщица.
 Калле, Саша (род. 1995) — американская актриса и певица.
 Калле, Софи (род. 1953)— французская художница, фотограф, писательница и режиссёр.